Friedrich Adolph Ferdinand Freiherr von Beust, normiert Friedrich Adolf Ferdinand Freiherr von Beust (* 17. Oktober 1789 in Eisenach; † März 1808), war ein deutscher Domherr des Domstifts Naumburg im Königreich Sachsen.

Leben und Wirken 
Er stammte aus dem altmärkischen Adelsgeschlecht von Beust und war der Sohn des kurfürstlich-sächsischen Kammerherrn Friedrich August Carl Freiherr von Beust (1736–1807) und dessen Ehefrau Ernestine Gräfin von Beust auf Obergöltzsch. Sein Vater war Erb-, Gerichts- und Lehnsherr auf Berg- und Dorfsulza sowie Zöpen.

Beust erhielt bereits im Alter von neun Jahren am Naumburger Dom ein Domkanonikat des Domstifts Naumburg mit Minorpräbende. Mit dem Ausscheiden von Ernst Ludwig Wilhelm von Dacheröden durch Tod im Januar 1806 rückte Freiherr von Beust auf dessen Majorpräbende in Naumburg (Saale) nach. Er konnte sich nur kurz daran erfreuen, da er bereits im März 1808 im Alter von 18 Jahren starb.

Literatur 
 Johann Karl Gottlieb Mann: Chronik der Stadt Naumburg an der Saale im 19. Jahrhundert nach Christi Geburt, oder, Nachrichten von dem kirchlichen, bürgerlichen und häuslichen Zustande der Bewohner der Stadt in diesem Zeitraum. Uder, 2004, S. 22r.

Weblinks 
 Friedrich Adolf Ferdinand Freiherr von Beust (GSN: 083-00325-001). In: Germania Sacra, abgerufen am 1. Januar 2023.
 Aufschwörtafel von Friedrich Adolf Ferdinand Freiherr von Beust im Bestand  Naumburg, Domstiftsarchiv Naumburg, 2. Archiv des Naumburger Domkapitels, Teil 1: Akten des Domkapitels, (D) Innere Kapitelssachen; Verfassung des Domkapitels als geistliche Körperschaft, Tit. XXVc Aufschwörtafeln des Naumburger Domkapitels (vom 3. April 1798, auf Pergament im Format 49,5 × 63 mm, abgerufen am 1. Januar 2023)

Einzelnachweise 

Domherr (Naumburg)
Domherr (18. Jahrhundert)
Friedrich Adolph Ferdinand
Freiherr
Deutscher
Geboren 1789
Gestorben 1808
Mann